ASCII steht für:
 American Standard Code for Information Interchange, eine Zeichenkodierung
 (3568) ASCII, ein Asteroid des Hauptgürtels
 ASCII (Unternehmen), ein japanisches Elektronik- und Softwareunternehmen und später Verlag
 ASCII (Zeitschrift), eine japanische Computerzeitschrift von genanntem Verlag
 Supply Chain Intelligence Institute Austria, ein österreichisches Forschungszentrum

Siehe auch:

 ASCI
 AsKI

ASCII